Naï peut désigner :
Naï, un instrument à vent de musique.
Naï, la commune du Burkina Faso.